Los Gaggini o Gagini fueron una familia de escultores, arquitectos y marmolistas de origen suizo que trabajaron principalmente en Italia. Entre sus miembros más destacados figuran:
Giovanni Gaggini (c. 1430 - 1517)
Domenico Gaggini (1420 - 1492)
Antonello Gaggini (1478-1536)
 Giuseppe Gaggini, escultor de la Fuente de la India y la Fuente de los Leones en la Plaza San Francisco, ambas en La Habana.